Yvoir is een plaats en gemeente in de provincie Namen in België. De gemeente telt ruim 9000 inwoners en ligt op een hoogte van 180 meter.

Overige kernen 
Dorinne, Durnal, Évrehailles, Godinne, Houx, Mont, Purnode en Spontin.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen
1970: Aanhechting van Evrehailles en Houx in 1965

Demografische evolutie van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Aangrenzende gemeenten

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
 (*)1988: LAC

Sport 
In 1975 vonden de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg plaats in Yvoir. De Nederlander Hennie Kuiper won er de wegwedstrijd voor beroepsrenners.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Yvoir

Externe link 
Gemeente Yvoir

Plaats in Namen (provincie)